Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e Mariano Hood che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Peter Nyborg 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Karsten Braasch /  Peter Nyborg (finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Mariano Hood (Campioni)

 Juan Ignacio Carrasco /  Álex López Morón (semifinali)
 Luis Horna /  Martín Vassallo Argüello (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2002